Der Begriff Nawat, auch Nahuat oder Náhuat wird synonym für folgende Sprachen verwendet:
 regionale Varianten des Nahuatl in Mexiko (auch Aztektisch genannt), bei denen der Laut /tl/ als [t] realisiert wird
 Nawat (Pipil), dem Nahuatl nahestehende Sprache in Zentralamerika